AFI – amerykański zespół muzyczny
 AFI – hiszp. Agencia Federal de Investigación, pol. Federalna Agencja Śledcza w Meksyku
 AFI – ang. American Film Institute, pol. Amerykański Instytut Filmowy
 AFI – ang. Australian Film Institute, pol. Australijski Instytut Filmowy
 Afi i Amma – postaci z mitologii germańskiej
 indeks płynu owodniowego